O Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil, ou SCODRFB, foi uma das entidades administrativas da Ordem DeMolay no Brasil conforme reconhecida pelo DeMolay International desde 2004. Desde então esteve envolvida em um processo judicial contra o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil pelo controle da marca "DeMolay" no país.

Em 8 de dezembro de 2019, a entidade assinou o Tratado de Unificação da Ordem DeMolay Brasileira com o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil (SCODB), alterando sua denominação para Supremo Conselho DeMolay Brasil (SCDB) e inaugurando uma nova página na história da Ordem DeMolay no Brasil.

Fundação

Fundado em julho 2004, na cidade de Manaus, durante a 33ª Assembléia Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil.

Organização

Organizado como associação civil sem fins lucrativos. Compõem como associados todos os DeMolays Ativos e os dirigentes adultos que participam de Conselho Consultivo e Grande Conselho.

Associação DeMolay Alumni Brasil (ADAB)

A Associação DeMolay Alumni Brasil (ADAB) ou Associação de Sêniores DeMolays para a República Federativa do Brasil, é uma associação civil, sediada na capital do Brasil, Brasília. A ADAB foi fundada e instalada em julho de 2005, e tem como fundamento reunir todos os demolays que já não são mais ativos para o Supremo Conselho (maiores de 21 anos).

Projetos

A instituição desenvolve vários projetos filantrópicos e internos.

Maçonaria
Ordem DeMolay
Organizações maçónicas
Organizações juvenis